Franciaország
Urville, település Aube megyében
Urville, település Calvados megyében
Urville, település Manche megyében
Urville, település Vosges megyében